Benton é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Benton (Arkansas)
 Condado de Benton (Indiana)
 Condado de Benton (Iowa)
 Condado de Benton (Minnesota)
 Condado de Benton (Mississippi)
 Condado de Benton (Missouri)
 Condado de Benton (Oregon)
 Condado de Benton (Tennessee)
 Condado de Benton (Washington)

Desambiguações de topônimos